Александр Николаевич Харитонов:
 Харитонов, Александр Николаевич (род. 1948) — депутат Государственной Думы РФ 4-го созыва.
 Харитонов, Александр Николаевич (род. 1983) — российский футболист.